Bobby Lake heißen folgende geographische Objekte:

 Bobby Lake (Kalifornien), See in den Vereinigten Staaten
 Bobby Lake (Minnesota), See in den Vereinigten Staaten
 Bobby Lake (Oregon), See in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Bob Lake, Bobs Lake